Sol je lahko:
 kuhinjska sol - spada med začimbe
 sol (kemija) - v kemiji snov, ki nastane pri reakciji med kislino in bazo 
 sol (kriptografija) - naključni niz, ki poskrbi za zgoščevanje gesla
 sol (koloid) - koloidna disperzija trdnih delcev v kapljevini
 sol (nota) - glasbena nota G
 sol (valuta) - denarna enota Peruja

Osebna imena 
 Sol Campbell - angleški nogometaš

Drugo
 Sol Invictus (mitologija) - rimski bog Sonca 
 Sol Invictus (glasbena skupina)

Zunanje povezave